Аймар Субельдия Агуирре (, род. 1 апреля 1977 года) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Trek Factory Racing. Субельдия пришёл в профессиональный велоспорт в 1998 году. Является хорошим горным специалистом и раздельщиком. Первого большого успеха добился в 2000 году, заняв второе место в генеральной классификации и первое в классификации лучшего молодого гонщика на Критериуме ду Дофине Либере. Наивысшим достижением Субельдии на Тур де Франс стало 5 место в генеральной классификации в 2003 и 2007 годах. На Вуэльте Испании он дважды становился 10 в генеральной классификации в 2000 и 2002 годах. В 2009 году он в составе команды Astana выиграл групповую гонку с раздельным стартом на Тур де Франс.

Выступления на Тур Де Франс 

 2001 — 73 место
 2002 — 39 место
 2003 — 5 место
 2004 — DNF
 2005 — 15 место
 2006 — 8 место
 2007 — 5 место
 2008 — 45 место
 2009 — 27 место
 2011 — 15 место
 2012 — 6 место
 2014 — 8 место

Главные победы 

2000 — Euskaltel-Euskadi
 1 место  в общем зачёте — Euskal Bizikleta
 2 место в общем зачёте — Критериум ду Дофине Либере
 1 место  в молодёжной классификации
 10 место в общем зачёте — Вуэльта Испании
2001 — Euskaltel-Euskadi
 7th Overall — Вуэльта Каталонии
2002 — Euskaltel-Euskadi
 4 место в общем зачёте — Критериум ду Дофине Либере
 1 место  в молодёжной классификации
 10 место в общем зачёте — Вуэльта Испании
2003 — Euskaltel-Euskadi
 5 место в общем зачёте — Тур де Франс
 3 место в общем зачёте — Вуэльта Мурсии
2004 — Euskaltel-Euskadi
 3 место в общем зачёте — Vuelta Asturias
 5 место в общем зачёте — Euskal Bizikleta
2005 — Euskaltel-Euskadi
 7 место — Классика Сан-Себастьяна
 15 место в общем зачёте — Тур де Франс
2006 — Euskaltel-Euskadi
 8 место в общем зачёте — Тур де Франс
 8 место в общем зачёте — Euskal Bizikleta
 10 место в общем зачёте — Вуэльта Кастилии и Леона
2007 — Euskaltel-Euskadi
 5 место в общем зачёте — Тур де Франс
2008 — Euskaltel-Euskadi
 9 место — Классика Сан-Себастьяна
2009 — Astana
 1место на 4 этапе Тур де Франс
 3 место в общем зачёте — Вуэльта Каталонии
 8 место в общем зачёте — Критериум ду Дофине Либере
2010 — Team Radioshack
 1 место  в общем зачёте — Tour de l'Ain
 1 место в Прологе
 4 место — Классика Сан-Себастьяна
 4 место — Гран-при Монреаля
2011
 7 место — Классика Сан-Себастьяна
 8 место в общем зачёте — Вуэльта Андалусии
2012
 6 место в общем зачёте — Тур де Франс
 8 место в общем зачёте — Вуэльта Андалусии
 10 место — Критериум Дофине
 10 место в общем зачёте — Тур Баварии
2014
 7 место — Классика Сан-Себастьяна
 8 место в общем зачёте — Тур де Франс
2015
 6 место в общем зачёте — Тур Калифорнии

Примечания

Ссылки 
 Clasica Ciclista San Sebastian — Results

Велогонщики Испании